Bahnhofstraße 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Bahnhofstraße 1 (Grebenstein), denkmalgeschütztes Bauwerk in Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen
 Bahnhofstraße 1 (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Bahnhofstraße 1, 1a, 2–4, 6–15 (Quedlinburg), denkmalgeschützter Straßenzug in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Bahnhofstraße 1 (Sigmaringen), denkmalgeschütztes Weichenwärterhaus in Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg